Plusieurs communes françaises portent ce nom :
 Chambornay-lès-Bellevaux, dans la Haute-Saône.
 Chambornay-lès-Pin, également dans la Haute-Saône.